Luachimo peut être :
 Luachimo, rivière d’Angola et du Congo-Kinshasa ;
 , anciennement Portugália, ville d’Angola.